17 километр — недействующий разъезд Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Расположен на тупиковой ветке Новоалександровка — Синегорск, назван по установленному километражу от Новоалександровки. Административно находится  в составе городского округа «Южно-Сахалинск».

География 
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          47.140923, 
         142.555942
        ]
      }
    }
  ]
}

Расположен в юго-восточной части острова Сахалин, на берегу реки Сусуя, в 25 км от Южно-Сахалинска.

История 
В 1947 году вышел Приказ начальника Южно-Сахалинской железной дороги от 23.12.1947 N 229/Н «О переименовании станций Южно-Сахалинской железной дороги».

С 01.01.1948 при  разъезде 17-й км образована территориальная единица 17-й км в составе Синегорского поссовета Южно-Сахалинского района Сахалинской области РСФСР.

Деятельность 
Пассажирское сообщение отсутствует с 1997 года. До этого со станции курсировали 2 пары пригородных дизель-поездов Киха58 до Южно-Сахалинска. С 2004 года (с момента закрытия шахты в Синегорске) разъезд не используется.

Примечания

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области